No Rest For The Wounded Heart è un album del cantante Robert Tepper, pubblicato nel 1996 da MTM Music.

Tracce

Collegamenti esterni